Gelendost (district), een Turks district in de provincie Isparta
 Gelendost (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Gelendost